Adolpho Ducke, Braziliaans botanicus en entomoloog, standaardafkorting Ducke
Peter Ducke, Duits voetballer
Roland Ducke, Duits voetballer